Segunda División steht für:

 Segunda División, zweithöchste spanische Fußballliga
 Segunda División B, dritthöchste spanische Fußballliga
 Segunda División (Spanien, Frauen), zweithöchste spanische Frauenfußballliga
 Segunda División (Mexiko), mexikanische Fußballliga
 Segunda División (Uruguay), uruguayische Fußballliga
 Segunda División (Schach), Spielklasse der spanischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach